Ма́лый Умы́с — деревня в Кочкуровском районе Мордовии, в составе Красномайского сельского поселения.

География 
Расположена примерно в 10 км к югу от села Кочкурово и в 32 км к юго-востоку от центра Саранска. Высота над уровнем моря — 263 м.

Автомобильные дороги с твёрдым покрытием отсутствуют. В 3 км к югу находится ж.-д. остановочный пункт Симбухово на линии Рязань — Инза.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кочкуровского района